Abba Mari (hébreu :  Mon père et maître) est un prénom judéo-araméen, porté par plusieurs figures du judaïsme, principalement au Moyen Âge. Beaucoup ont également pris le nom provençal d'.

Abba Mari comme prénom 

 Rav Abba Mari (ou Rabba ben Mari), un docteur du Talmud babylonien de la quatrième génération 
 Abba Mari ben Isaac de Saint-Gilles, bailli de la localité au 
 Abba Mari ben Abraham (provençal/shuadit : Astruc dés Gabbai), érudit ayant vécu à Béziers aux . Rien n'est connu de sa vie ou de son activité scientifique, en dehors de son nom, qui apparaît dans une élégie composée par son parent (peut-être son petit-fils), Abraham Bedersi, à l'occasion de la mort de Don Bonafos Roguet.
 Abba Mari de Lunel (provençal/shuadit : En Astruc), rabbin des , chef de file de l'opposition à l'étude de la philosophie maïmonidienne.
 Abba Mari ben Eligedor de Salon (provençal/shuadit : Senior Astruc de Noves), rabbin, philosophe et scientifique du 
 Abba Mari ben Joseph ibn Caspi, poète et destinataire du testament de son père ; auteur de l'élégie figurant sur la pierre tombale d'Isaac ben Sheshet. 
 Abba Mari Halfon, astronome italien des

Abba Mari comme patronyme 

 Makhir ben Abba Mari, auteur d'un recueil midrashique, circonstances de vie inconnues ;
 Isaac Ben Abba Mari, codificateur provençal du  ;
 Jacob ben Abba Mari ben Samson Anatolio, traducteur et philosophe, apparenté à Samuel ibn Tibbon ()   ;
 Joseph ben Abba Mari ibn Caspi (provençal/shuadit : Don Bonafous de Largentera), rabbin, philosophe, philologue et exégète du  ;
 Isaïe ben Abba Mari (provençal/shuadit : Astruc de Savoie), rabbin de la seconde moitié du  ;
 Salomon ben Abba Mari, fils d'Abba Mari de Lunel, auteur d'un traité de grammaire intitulé Leshon Limmoudim, où apparaissent pour la première fois, à l'exception du po'el, les sept racines verbales utilisées depuis en conjugaison hébraïque ;
 Azaria ben Joseph ibn Abba Mari (provençal/shuadit : Bonafoux ou Bonfos Bonfil Astruc), l'un des derniers auteurs juifs de Provence ().

Notes et références